Мюнхенский договор

 Мюнхенский договор — договор, заключенный в 1619 году в Мюнхене императором Фердинандом II с главой Католической лиги герцогом Максимилианом I Баварским.
 Мюнхенский договор — договор, заключенный в 1938 году о передаче Чехословакией Германии Судетской области.